Ivan Gudelj (Imotski, 21 de setembro de 1960) é um ex-futebolista croata, que atuava como defensor.

Carreira 
Defendeu a Seleção Iugoslava de Futebol na Copa de 1982 e na Eurocopa de 1984.

Em clubes, Gudelj representou apenas o Hajduk Split entre 1976 e 1986. Sua carreira foi repentinamente encerrada em 1986, ao contrair hepatite B - antes, ele havia assinado um pré-contrato com o Bordeaux.

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 

Gudelj, Ivan
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Jogadores da Seleção Iugoslava de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1984